Zhang Jiao — líder dos Turbantes Amarelos durante o final da dinastia Han Oriental da China

Zhang Liao — general que trabalhava para Cao Cao
Zhang Lu — guerreiro durante a era dos Três Reinos da China

Desambiguações de história